Bogo (Cebu), een gemeente in de Filipijnse provincie Cebu
Bogø (eiland), een Deens eiland in de Oostzee
Bogo (Sežana), een plaats in Slovenië
Bogo (Kameroen), een district in Kameroen